

Astronomia 
 O5 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 O-5 – designazione degli aerei USA per De Havilland Canada O-5 Caribou

Altro 
 O5 – gruppo della resistenza austriaca contro il Nazionalsocialismo